Alojzów ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Alojzów (Iłża), Dorf der Gmina Iłża in der Woiwodschaft Masowien
 Alojzów (Leśniowice), Dorf der Gmina Leśniowice im Powiat Chełmski der Woiwodschaft Lublin
 Alojzów (Werbkowice), Dorf der Gmina Werbkowice  im Powiat Hrubieszowski der Woiwodschaft Lublin